Letnie Grand Prix w kombinacji norweskiej 2017 – dwudziesta edycja cyklu Letniej Grand Prix w kombinacji norweskiej. Sezon składał się z jednego sprintu drużynowego i sześciu konkursów indywidualnych. Rywalizacja rozpoczęła się 19 sierpnia 2017 w Oberwiesenthal, a zakończyła się 1 października 2017 w Planicy. Zwycięzcą poprzedniej edycji był Norweg Jarl Magnus Riiber.

W 2017 roku najwięcej punktów zgromadził Austriak Mario Seidl, który zwyciężył w dwóch z sześciu konkursów indywidualnych. Drugi był Niemiec Eric Frenzel (jedne wygrane zawody), a trzeci Niemiec Fabian Rießle (jedne wygrane zawody). Punkty zdobyło 65 zawodników.

Zwycięzcą Letniego Grand Prix ogłoszono jednak Estończyka Kristjana Ilvesa, gdyż zgodnie z regułami LGP 2017 zwycięzca musiał wystartować we wszystkich zawodach. Na drugim i trzecim miejscu sklasyfikowano Austriaków Martina Fritza i Lukasa Greiderera.

W klasyfikacji Pucharu Narodów pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Niemiec przed Austrią i Japonią. Sklasyfikowano 15 państw.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja punktowa
 Puchar Narodów

2017
2017 w sportach zimowych
2017 w Niemczech
2017 w Austrii
2017 w Słowenii
Sport w Oberwiesenthal
Sport w Oberstdorfie
Narciarstwo w Niemczech
Narciarstwo w Austrii
Narciarstwo w Słowenii